Chatrian steht für:

 Erckmann-Chatrian, gemeinsamer Künstlername der französischen Autoren Emile Erckmann (1822–1899) und Alexandre Chatrian (1826–1890)
 Carlo Chatrian (* 1971), italienischer Journalist, Autor, Filmkritiker, Kurator, künstlerischer Leiter des Festival del film Locarno